Kostely Nanebevzetí Panny Marie se nalézají ve dvou obcích totožného jména Bukovec:

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bukovec, okres Domažlice)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bukovec, okres Frýdek-Místek)

Bukovec